„Złoty róg” i „złoty róg”
 Złoty róg – opowiadanie Agathy Christie
 złoty róg – symbol czynu w dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego

 „Złoty Róg”
 Złoty Róg – zatoka w Rosji
 Złoty Róg – zatoka w Turcji
 Złoty Róg (Żyzny Półksiężyc) – ciągnący się od Egiptu poprzez Palestynę i Syrię po Mezopotamię pas ziem o większej żyzności
 Złoty Róg – nagroda filmowa